Furia este o stare de mânie extremă, în care se pierde stăpânirea de sine.

Furia se mai poate referi la :
 Furia - una dintre zeițele infernului în mitologia romană. (Eriniile din mitologia greacă).
 Gens Furia, inițial Fusia -  una dintre cele mai vechi și nobile case patriciene din Roma antică

Filme
 Furia (film din 1936) (Fury), film regizat de Fritz Lang
 Furia (film din 1947) (Furia), film regizat de Goffredo Alessandrini
 Furia (film din 1995) (Rage), film regizat de Joseph Merhi și Gary Daniels
 Furia (film din 1997) (The Rage), film regizat de Sidney J. Furie
 Furia (film din 1999) (Furia), film regizat de Alexandre Aja
 Furia (film din 2002), film regizat de Radu Muntean
 Furia (film din 2014) (Tokarev), film regizat de Paco Cabezas

Vezi și
 Furia: Carrie 2
 Furia titanilor